Сианьский университет архитектуры и строительства (, ) — университет в городе Сиань, Китай.

Численность преподавательского состава — более 2100 человек, 26000 обучающихся студентов, и 3600 аспирантов и докторантов.

Университет ведёт свою историю от , основанного в 1895 году, который в 1956 году вошёл в объединённое высшее образовательное учреждение.

Ссылки 
 'Xi’an University of Architecture and Technology Официальный сайт.

Сиань
Университеты Китая